Нуева Луча има више значења:

 Нуева Луча (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Луча (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику